Мельник Віктор Іванович ( 1956) — український біолог, доктор біологічних наук, професор
 Мельник Віктор Іванович ( 1958) — український письменник
 Мельник Віктор Іванович ( ?) — український технолог, доктор технічних наук, професор

Див. також 
 Мельник